Sabine kan syfta på följande platser:

Australien 

 Sabine (ort), Queensland, Toowoomba,

Polen 

 Sowin, ort, Opole vojvodskap, Powiat nyski, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar